Balthasar Fiebus oder Balthasar Feibus ist der Name folgender Personen:

* Balthasar Fiebus der Ältere (16. Jh.–1665), Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Balthasar Fiebus der Jüngere (1646–1714/15), Bürgermeister der Reichsstadt Aachen